Krets kan syfta på:

 Krets – en sekundärkommun inom Tysklands förbundsländer, se kreis
 Kretsfri stad – ett tyskt administrativt begrepp
 Krets – en administrativ indelning i kantonen Graubünden, se Schweiz kommuner
 Krets (Kina) – en administrativ indelning i Kina
 Wahlkreis – en administrativ indelning i kantonen Sankt Gallen, se Schweiz distrikt
 Elektrisk krets –  elektromekaniska och elektroniska komponenter sammankopplade med elektriska ledningar 
 Integrerad krets – en elektronisk krets där komponenterna tillverkas tillsammans
 Valkrets – ett geografiskt avgränsat område som har ett bestämt antal mandat